Зимние Паралимпийские игры 2002 () прошли в Солт-Лейк-Сити, США с 7 по 16 марта 2002. Участвовали 416 атлетов из 36 стран.

Итоговый медальный зачёт

Участники 
На играх были делегации 36 стран.

В скобках дано количество спортсменов от каждой страны

Расписание соревнований

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 2002
 Зимние паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Официальный сайт игр
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
2002 год в спорте